La Traversée du temps peut faire référence à :
 La Traversée du temps, nouvelle japonaise de science-fiction de Yasutaka Tsutsui (1965) ;
 La Traversée du temps, film d'animation japonais de Mamoru Hosoda (2006), d'après la nouvelle.